Fast Attack Vehicle (« véhicule rapide d'attaque »), un véhicule armé léger et rapide, de type « buggy ».
 Fuerza Aérea Venezolana (« Forces aériennes du Venezuela »), le nom avant 2006 de l'aviation nationale du Venezuela.
 code IATA de l'aérodrome de Fakarava, sur l'atoll de Fakarava dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française.